Waldemar Lübke ist der Name folgender Personen:

* Waldemar Lübke (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Waldemar Lübke (Politiker) (1914–1994), Politiker der SPD, später der Unabhängigen Wählergemeinschaft Morbach